Кубок Испании по футболу 1970/1971 — 67-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Барселона. Этот кубок стал семнадцатым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 14 октября 1970 по 4 июля 1971 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1970/1971 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1970/1971 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1970 году
Спорт в Испании в 1971 году